

Sigle 
 Long Island University – università statunitense

Astronomia 
 6743 Liu – asteroide della fascia principale

Codici 
 liu – codice ISO 639-3 della lingua logorik

Musica 
 Liù – album degli Alunni del Sole del 1978
 Liù/Se hai peccato – singolo degli Alunni del Sole del 1978

Persone

Altro 
 Liù – nome proprio italiano femminile